Bluntschli ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Friedrich Bluntschli (1842–1930), Schweizer Architekt und Hochschullehrer
 Hans Bluntschli (1877–1962), Schweizer Anatom
 Johann Caspar Bluntschli (1808–1881), Schweizer Rechtswissenschaftler und Politiker
 Johann Heinrich Bluntschli (1656–1722), Verfasser der Zürcher Stadtchronik Memorabilia Tigurina
 Niklaus Bluntschli (1525–1605), Schweizer Glasmaler

Literarische Figur:
 Hauptmann Bluntschli, Antiheld des Dramas Helden von George Bernard Shaw

Siehe auch:
 Blunschy